Kingdom Come — выражение из английского текста христианской молитвы Отче наш (), означающее Царствие Божие. 

Книга общих молитв:Our Father, which art in heaven,Hallowed be thy Name;
Thy kingdom come;
Thy will be done
in earth, as it is in heaven

Литература 
 Kingdom Come — повесть британского писателя Мелвина Брэгга (1980).
 Kingdom Come — повесть британского писателя Джеймса Балларда (2006).
 Kingdom Come: The Final Victory — заключительная книга из серии Left Behind (2007).

Музыка 
 Arthur Brown’s Kingdom Come — британская рок-группа, созданная Артуром Брауном в 1970 г. 
 Kingdom Come — дебютный альбом группы Sir Lord Baltimore 1970 года.
 Kingdom Come — рок-группа, созданная в США в 1987 г. 
 Kingdom Come — дебютный альбом группы Kingdom Come (1988).
 Kingdom Come — песня группы Manowar с альбома Kings of Metal (1988).

Прочее 
 Kingdom Come — американский фильм-комедия (2001)
 Kingdom Come: Deliverance — компьютерная игра (2018)

Примечания